Constanza de Sicilia puede hacer referencia a varias princesas y reinas sicilianas:

 Constanza I de Sicilia (1154-1198) hija de Rogelio II de Sicilia.
 Constanza II de Sicilia (1247-1302) hija de Manfredo de Sicilia.